Dan Kesa (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || Sockeyes de Richmond || BCJHL || 44 || 21 || 21 || 42 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Sockeyes de Richmond || BCJHL || 54 || 39 || 38 || 77 || 103 || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 69 || 30 || 23 || 53 || 116 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1991-1992 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 62 || 46 || 51 || 97 || 201 || 10 || 9 || 10 || 19 || 27
|-
| 1992-1993 || Canucks de Hamilton || LAH || 62 || 16 || 24 || 40 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Canucks de Hamilton || LAH || 53 || 37 || 33 || 70 || 33 || 4 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1993-1994 || Canucks de Vancouver || LNH || 19 || 2 || 4 || 6 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Crunch de Syracuse || LAH || 70 || 34 || 44 || 78 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Stars de Dallas || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || K-Wings du Michigan || LIH || 15 || 4 || 11 || 15 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Falcons de Springfield || LAH || 22 || 10 || 5 || 15 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Vipers de Détroit || LIH || 27 || 9 || 6 || 15 || 22 || 12 || 6 || 4 || 10 || 4
|-
| 1996-1997 || Vipers de Détroit || LIH || 60 || 22 || 21 || 43 || 19 || 20 || 7 || 5 || 12 || 20
|-
| 1997-1998 || Vipers de Détroit || LIH || 76 || 40 || 37 || 77 || 40 || 20 || 13 || 5 || 18 || 14
|-
| 1998-1999 || Vipers de Détroit || LIH || 8 || 3 || 5 || 8 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 67 || 2 || 8 || 10 || 27 || 13 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1999-2000 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 50 || 4 || 10 || 14 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Moose du Manitoba || LIH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Vipers de Détroit || LIH || 5 || 3 || 0 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Moose du Manitoba || LIH || 79 || 16 || 31 || 47 || 48 || 13 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
| 2001-2002 || Avangard Omsk || Superliga || 9 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Capitals de Vienne || ÖEL || 27 || 4 || 16 || 20 || 12 || - || - || - || - || -

| 139 || 8 || 22 || 30 || 66 || 13 || 1 || 0 || 1 || 0

Références 

Naissance en novembre 1971
Naissance à Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Canucks de Hamilton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Vienna Capitals